Иван Бортник:
 Бортник, Иван Михайлович (род. 1940) — доктор технических наук, профессор, генеральный директор НПО «ВЭИ им. Ленина».
 Бортник, Иван Сергеевич (1939—2019) — советский и российский актёр.